Torrellas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrellas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Torrellas (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar